Die Denmark Super Series Premier 2014 war das neunte Turnier der BWF Super Series 2014 im Badminton. Es fand vom 14. Oktober bis zum 19. Oktober 2014 in Odense, Dänemark, in der Odense Idrætshal statt. Das Preisgeld betrug 600.000 US-Dollar.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
 Lee Chong Wei
 Chen Long
 Jan Ø. Jørgensen
 Tommy Sugiarto
 Wang Zhengming
 Son Wan-ho
 Hans-Kristian Vittinghus

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Dameneinzel

Setzliste 
 Li Xuerui
 Wang Shixian
 Wang Yihan
 Sung Ji-hyun
 Ratchanok Intanon
 Bae Yeon-ju
 Saina Nehwal

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Herrendoppel

Setzliste 
 Lee Yong-dae / Yoo Yeon-seong
 Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan
 Mathias Boe / Carsten Mogensen
 Hiroyuki Endo / Kenichi Hayakawa
  Kim Gi-jung / Kim Sa-rang
  Lee Sheng-mu / Tsai Chia-hsin
  Ko Sung-hyun / Shin Baek-cheol
  Markus Fernaldi Gideon / Markis Kido

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Damendoppel

Setzliste 
 Bao Yixin / Tang Jinhua
 Christinna Pedersen / Kamilla Rytter Juhl
 Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi
 Tian Qing / Zhao Yunlei
  Ma Jin / Tang Yuanting
  Reika Kakiiwa / Miyuki Maeda
  Chang Ye-na / Kim So-young
  Wang Xiaoli / Yu Yang

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Mixed

Setzliste 
 Zhang Nan / Zhao Yunlei
 Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen
 Xu Chen / Ma Jin
 Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir
  Chris Adcock / Gabrielle Adcock
  Ko Sung-hyun / Kim Ha-na
  Michael Fuchs / Birgit Michels
  Sudket Prapakamol / Saralee Thungthongkam

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2014
BWF Super Series 2014